Haus zum Mohren steht für

 Haus zum Mohren (Aachen), Aachen
 Volkshaus zum Mohren, Gotha
 Haus zum Mohren (Svitavy), Svitavy, Tschechische Republik

Siehe auch:
 Gasthof zum Mohr
 Mohren
 Zunft zum Mohren